

In Indonesië 
provincie Atjeh
 Purworejo (Kuala), een plaats in het regentschap Nagan Raya in de provincie Atjeh

provincie Lampung
 Purworejo (Pasir Sakti), een plaats in het regentschap Lampung Timur in de provincie Lampung

provincie Midden-Java
Regentschap in provincie Midden-Java
 Purworejo (regentschap), een regentschap in de provincie Midden-Java
Onderdistrict in provincie Midden-Java
 Purworejo (stad), een stad (en onderdistrict) in de provincie Midden-Java
 Purworejo Klampok, een onderdistrict in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
Plaats in provincie Midden-Java
 Purworejo (Bae), een plaats in het regentschap Kudus in de provincie Midden-Java
 Purworejo (Bonang), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Purworejo (Candimulyo), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Purworejo (Gemolong), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Purworejo (Kaliori), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Purworejo (Margoyoso), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Purworejo (Pati), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Purworejo (Purworejo), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Purworejo (Ringinarum), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Purworejo (Wonogiri), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java

provincie Noord-Sumatra
 Purworejo (Aek Kuo), een plaats in het regentschap Labuhan Batu Utara in de provincie Noord-Sumatra

provincie Oost-Java
Onderdistrict in provincie Oost-Java
 Purworejo (Pasuruan), een onderdistrict van het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
Plaats in provincie  Oost-Java
 Purworejo (Donomulyo), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Purworejo (Kandat), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Purworejo (Nguntoronadi), een plaats in het regentschap Magetan in de provincie Oost-Java
 Purworejo (Pacitan), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Purworejo (Wates), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java

provincie Zuid-Sumatra
 Purworejo (Belitang II), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Anders 
 Station Purworejo, een spoorwegstation in de Indonesische provincie Midden-Java